Каседа () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Занимает площадь 85,3 км². Население — 951 человек (на 2020 год).

География 
Расположен на холме на южном берегу реки Арагон на высоте около 430 м. До столицы региона, Памплоны, примерно 40 км на северо-запад.

Население

Достопримечательности 
В поселении расположена церковь Иглесиа-де-ла-Асунсьон де Нуэстра Сеньора, построенная в переходном стиле от поздней готики к ренессансу. Храм освящён в честь Успения Марии. Заложена 1531 году. Западный портал представляет собой готический ступенчатый портал с поднятыми архивольтами; южный портал, напротив, демонстрирует чистые формы эпохи Возрождения. Неф относительно высокий, свод в форме звезды.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 

Муниципалитеты Наварры